Sarah Elmira Royster

Localidades

Vila Elmira

Elmira (Ontário)

Elmira (Califórnia)
Elmira (Missouri)
Elmira (Nova Iorque)

Desambiguação